V Средиземноморские игры проводились в Тунисе с 8 по 17 сентября 1967 года. Соревнования проходили по 14 видам спорта.

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 8 сентября 1967 года в Тунисе. Игры открыл президент Туниса Хабиб Бургиба.

В играх приняли участие 1249 спортсменов — 1211 мужчин и 38 женщин из 14 стран.

В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Италии, завоевав 83 медалей, из которых 35 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовых.

Виды спорта 
Соревнования прошли ещё по 14 видам спорта:

 Баскетбол
 Бокс
 Борьба
 Велоспорт

 Водное поло
 Волейбол
 Гимнастика
 Конный спорт

 Лёгкая атлетика
 Плавание
 Прыжки в воду
 Тяжёлая атлетика

 Фехтование
 Футбол

Медальный зачёт 
Из 12 стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 11 государств.

Ссылки 
 V Средиземноморские игры

1963
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Международные спортивные соревнования в городе Тунис
Сентябрь 1967 года